Die Eliteserien 2016/17 (offizielle Bezeichnung: Codanserien) war die elfte Spielzeit der norwegischen Eliteserien im Schach.

Der Titelverteidiger Vålerenga Sjakklubb wurde nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Schakklubben av 1911 und der Oslo Schakselskap erneut Meister. Aus der 1. divisjon waren der SK 96 Bergen und der Nordstrand Sjakklubb aufgestiegen. Während Nordstrand den Klassenerhalt erreichte, musste Bergen zusammen mit dem Tromsø Sjakklubb direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Eliteserien (Schach) 2016/17.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 28., 29. und 30. Oktober 2016, 13., 14. und 15. Januar sowie 3., 4. und 5. März 2017. In den ersten drei Runden wurden je drei Wettkämpfe in Oslo und je zwei in Bergen ausgetragen, die übrigen Runden fanden zentral in Oslo statt.

Tabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Turnierseite beim norwegischen Schachverband (norwegisch)
 Turnierseite bei tournamentservice.com

Sportveranstaltung in Norwegen
Schach (Norwegen)
Schachveranstaltung 2016
Schachveranstaltung 2017